

Фоллстон — місто, штат Північна Кароліна
 Фоллстон — місто, штат Пенсільванія
 Фоллстон — переписна місцевість, штат Меріленд